Příjmení Mejtský má více nositelů:

 Ivan Mejtský, učitel, sportovní redaktor 
 Josef Mejtský (1856–1905), český vydavatel, redaktor, knihkupec, genealog a podvodník
 Miloš Mejtský (* 1961), bývalý český fotbalový útočník